His steht für:
 His, französische Gemeinde im Département Haute-Garonne
 His, musikalische Umdeutung des Tons C, siehe enharmonische Verwechslung

Personen:
 Eduard His-La Roche (1792–1871), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Eduard His-Heusler (1820–1905), Schweizer Unternehmer und Kunsthistoriker
 Eduard His-Eberle (1886–1948), Schweizer Jurist und Hochschullehrer
 Friedrich Miescher-His (1811–1887), Schweizer Hochschullehrer, Professor der Anatomie und der Physiologie in Basel und Bern
 Pierre His (1692–1760), Kaufmann und Bankier
 Rudolf His (1870–1938), Schweizer Rechtshistoriker und Hochschullehrer 

HIS steht als Abkürzung für:
 Henry I. Siegel, siehe HIS (Jeans), Textilmarke
 Hamburger Institut für Sozialforschung, sozialwissenschaftliche und zeitgeschichtliche Forschungsstätte
 Heroes in the Sky, Massively-Multiplayer-Online-Game
 Herstellerinitiative Software, ehemalige Software-, Prozess- und Qualitätsinitiative deutscher Automobilhersteller (siehe auch AUTOSAR)
 Hightech Information System, Hersteller von Grafikkarten
 Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
 Histidin, Aminosäure
 Hochschul-Informations-System, Dienstleister für Hochschulen
 Holzindustrie Schweiz, Dachorganisation der Schweizer Säger und verwandter Betriebe
 Hospital Information System, Krankenhausinformationssystem

Siehe auch:
 His-Bündel (Erregungsleitungssystem)
 Hiis
 Hiss

HIS